Сан-Исидро () — кантон в провинции Эредия Коста-Рики.

География 
Находится на юго-востоке провинции. Граничит на востоке с провинцией Сан-Хосе. Административный центр — .

Округа 
Кантон разделён на 4 округа:

 Сан-Исидро
 Сан-Хосе
 Консепсьон
 Сан-Франсиско

Примечания 

Кантоны провинции Эредия